Qatar Total Open 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2015 z cyklu Qatar Total Open rozgrywany w dniach 23–28 lutego 2015 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 731 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Katarze